Первый дивизион 1955/1956 () — 11-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1955/56
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1955 году
Спорт в Норвегии в 1956 году